CCBM bezeichnet:
 das Korrespondenzzentralbank-Modell der Europäischen Zentralbank
 Comptoir Commercial Bara Mboup, ein Unternehmen im Senegal

Abkürzung